Pacyna est le nom :

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Pacyna, dans le powiat de Gostynin
 du village de Pacyna, chef-lieu de cette gmina

Homonymie de toponyme